Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Peter Lundgren 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Becker (Campione)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Jay Berger (semifinali)
 John McEnroe (terzo turno)
 Pete Sampras (quarti di finale)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Jim Courier (quarti di finale)

 Guy Forget (primo turno)
 Karel Nováček (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (primo turno)
 Yannick Noah (primo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Peter Lundgren (semifinali)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1990